«Oh! Carol» — песня американского певца Нила Седаки. Вышла как сингл в 1959 году.

Седака написал эту песню с поэтом-песенником Ховардом Гринфилдом (они знали друг друга с детства и работали вместе на протяжении многих лет).

По утверждению сайта Songfacts, песня была названа в честь сонграйтера Кэрол Кинг (имя при рождении Кэрол Кляйн), которую Седака знал с тех пор, как та была в его самой первой группе Linc-Tones (которую он сформировал, окончив школу). При этом в реальности они никогда не были парнем и девушкой и на свидания друг с другом не ходили.

По одной из известных версий, продюсер Дон Киршнер, давний друг Седаки, тогда работавший в музыкальном издательстве Aldon Music, посоветовал певцу:

Напиши песню с именем девушки в названии. В середине песни разговаривай, как это сделали The Diamonds в [песне] „Little Darling“.

Эта песня стала первым хитом Седаки, попавшим в первую десятку в США. (А первой песней, попавшей в США в чарты, была песня «The Diary», которая добралась до 14 места в 1958 году.)

Примечания

Ссылки 
 
 Рецензия на сайте AllMusic

Песни Нила Седаки
Песни 1959 года
Синглы 1959 года
Синглы RCA Victor